Klingenthal peut désigner :
 Klingenthal, un village d’Alsace en France, situé sur les communes de Bœrsch et d'Ottrott, dans le département du Bas-Rhin ;
 Klingenthal, une ville d’Allemagne située en Saxe.

Voir aussi 
 , un musée et un centre d’art de la ville suisse de Bâle